Paul Haines ist der Name folgender Personen:

* Paul Haines (Jazzpoet) (1933–2003), kanadisch-amerikanischer Jazzpoet und Filmemacher
 Paul Haines (Schriftsteller) (1970–2012), neuseeländischer Science-Fiction- und Horror-Autor